Emilio Sagi Barba puede hacer referencia a:
 Emilio Sagi Barba (1876-1949), cantante español.
 Emilio Sagi Liñán (1900-1951), futbolista, hijo del anterior, también conocido como Sagi-Barba.